

Введение

Иран

Боги 
 См. также Древнеиранская религия в античных источниках

 Анадат. Персидское божество.
 Анаитида (у персов Ардвисура Анахита, у армян Анахит или Анаит). Персидское божество. Её культ существовал у армян. Святилище в Зеле. Её статуи в Вавилоне, Сузах и Экбатанах воздвиг Артаксеркс (сын Дария, отец Оха). В её храме стояла статуя из цельного золота.
 Ариманий. (Ариман). Персидское божество, согласно Зороастру. Отождествлялся с Аидом.
 Горомаз. См. Ормузд.
 Митра.
 Оман. Персидское божество.
 Эна. Богиня, её храм в Экбатанах. Она же Анаитида.

Герои 
 Ахемен. Сын Персея, по его имени персы называются Ахеменидами.
 Галкионей. Бактриец. Убил Дорила, убит Персеем.
 Евринома. Жена Орхама, мать Левкофеи. Возможно, тождественна океаниде.
 Зороастр. Сын Ормузда, изобрел магию.
 Зороастр. Бактрийский царь, изобрел искусство магии, изучал астрологию. Побежден и убит царем Нином.
 Клития.
 Левкофея (дочь Орхама).
 Мед (мифология).
 Орхам. Из рода Бела, повелитель Ахемении. Потомок Бела в 7 колене. Жена Евринома, дочь Левкофея. :en:Orchamus
 Перс (сын Персея).
 Перс. Брат Мемнона, союзник Трои.
 Ронак. Мед, вместе с Севфом изобрел сирингу.
 Севф. Мед, вместе с Ронаком изобрел сирингу.
 Эрифра.

А также:
 Мед. Царь персов, дед Кира.

Топонимы и этнонимы:
 Арии. Народ в Персии.
 Медия (Мидия). Страна.
 Мемнония. Царский дворец в Сусах, отчего они назывались «Мемнонов град».

Индия в греческой мифологии 
Вопросы отождествления упоминаемых греками богов с персонажами индуистского пантеона весьма спорны.

Боги 

 Геракл индийский. Родился в Индии, имел множество сыновей и одну дочь. Осаждал Аорн. Потомки его воинов — сибы.
 Гидасп. Речной бог. Сын Тавманта и Ириды. отец Дериадея.
 Дионис индийский (древнейший из трех). Правил Индией 52 года и умер от старости. От него народ сидраков (Страбон). От Диониса до Александра 153 царя за 6451 год.
 Инд. Сын Океана и Тефии. Либо сын Геи, предок индов, союзник титанов.
 Сороадей. Индусское божество.

Герои 
 Агрий. (Аграйос.) Индийский полководец, сын Евлая.
 Арет. Вождь индов, отец пяти сыновей.
 Аспет. Вождь уатокойтов (Индия).
 Астраэнт. Вождь индов.
 Астрей (сын Бронга). Один из индийских полководцев.
 Астрида. Дочь Гелия, жена Гидаспа, мать Дериадея.
 Атис. (Athis) Индиец, сын Лимнеи, дочери Ганга. 16 лет. Возлюбленный Ликабанта. Убит Персеем.
 Биллей. Индийский полководец.
 Блемис. Полководец индов, побежденный Дионисом. От него название блемиев.
 Бронг. Один из индов, отец Астрея и Киллара.
 Габрофой. (Хабротоос.) Индийский воин. Изменник из окружения Дериадея.
 Ганг. Отец Лимнеи.
 Ганг. Царь эфиопов, сын реки Ганга, основал 60 городов. В него переселилась душа Ахилла.
 Гинглон. Полководец арахотов в армии индов.
 Гиппалм. Полководец арахотов.
 Гиппалм. Отец инда Пилета.
 Гиппур. Полководец уатокойтов.
 Гиссак. (Хиссакос.) Слуга Моррея.
 Главк. Сын Арета, индийский воин.
 Даникл. Полководец уатокойтов в войске индов.
 Дериадей. Сын Гидаспа, владыка индов. Убит Дионисом.
 Дорикл. Индийский воин.
 Евлай. (Эвлай.) Индиец, отец Флогия и Агрия.
 Инд. Царь Инд в Скифии первым нашёл серебро, которое Эрихтоний первым принес в Афины.
 Келеней. Полководец в стане индов.
 Кето. Наяда, возлюбленная Гелиоса, мать Астриды.
 Киллар. Индийский владыка, сын Бронга.
 Киллар. Индийский полководец, сын Логаса. Убит Мелиссеем.
 Коллет. (Коллетес.) Исполин в войске индов. Убит Харопеей.
 Коримбас. (Коримбасос.) Вождь эфиопов в войске индов.
 Лаобия. Жена индийца Арета, мать пяти сыновей.
 Лиг. Индийский воин. Убит Дионисом.
 Лик (сын Арета). Индийский воин.
 Лимнея. Дочь Ганга, мать Афиса.
 Логас. Отец инда Киллара.
 Марафон. (Маратон.) Отец инда Пелета.
 Меланей. Один из индов, сын Арета, немой. Ранен Паном.
 Меланион. Индийский воин, убивал вакханок из лука. Убит Дионисом.
 Меланфий. Инд, полководец Диониса, сын Эноны.
 Мирран. Царь индов, наказанный Дионисом.
 Мирс. Сын Арета, индийский воин.
 Модей. Индийский герой и полководец. Его облик принимает Арей. Становится царем индом после гибели Дериадея.
 Моррей. Сын Тиднаса, муж Хейробии. Индийский полководец, вождь уатокойтов. Влюблен в Халкомеду.
 Оронт. Когда в реке Оронт был найден гроб в 11 локтей длины и в нём труп соответствующих размеров, Аполлон Кларосский разъяснил, что это Оронт и родом он индиец. Индийский полководец. Побежден Дионисом, похоронен нимфами у Дафны.
 Орсибоя. Царица индов, жена Дериадея. Воительница.
 Палтанор. Полководец индов, вождь забиев.
 Пандея. Дочь Геракла, из Индии. Он разделил её подданных на 365 деревень. См. Пандия. См. Солин 52, 15.
 Певкетий. Индийский воин. Сражался с Галимедом.
 Пелет. (Пелойтес.) Полководец индов, сын Маратона, восседает на слоне.
 Перифант. Сын Арета, индийский воин.
 Пилет. (Пилойтес.) Индийский вождь, сын Гиппалма.
 Протонооя. Дочь Дериадея, жена Оронта. Воительница. Оплакивает отца.
 Ригбас. Полководец индов.
 Стабробат. Индийский царь, с которым воевала Семирамида. Инды одержали победу, был заключен мир.
 Тарбел. Инд, отец Тиамиса и Холкаса.
 Тектаф. Предводитель болингов (Индия), отец Ээрии. Убит Евримедонтом.
 Тиамис. Сын Тарбела, индийский полководец.
 Тиднас. Отец индов Моррея и Оронта.
 Тирей. Полководец арахотов в армии индов.
 Турей. Индийский полководец и воин. От горечи поражения покончил с собой, но в дальнейшем оказывается живым. Сражался с Ленеем.
 Флогий. Индийский полководец, сын Евлая. Пытается убить Галимеда. Сражался с Мароном. Лучник.
 Флогий. Индийский воин. Убит Дексиохом.
 Фринг. (Фрингос.) Полководец уатокойтов. Ранен Дионисом, убит Мелиссеем.
 Хиробия. (Хейробия). Дочь Дериадея, жена Моррея. Воительница.
 Холкас. Полководец индов, сын Тарбела.
 Эгретий. Индийский воин. Дионис сражается с ним.
 Энона. Вакханка. Мать Меланфия.
 Эрембей. Вождь индов. Убил Гелику, но погиб.
 Ээрия. Из Индии. Дочь Тектафа, спасла его от смерти своим молоком. Оплакивает отца.

Топонимы и этнонимы:
 Ганг. Река.
 Грай. Остров в Индии.
 Индия. Страна.
 Инды. Народ.
 Мерон. Гора в Индии, захваченная Дионисом.
 Пандея. Страна. Там женщины рожали в возрасте 6 лет.

Панхея 
 Аммон. Царь, изгнавший с Панхеи три племени: панхеи, океаниты и дои, и разрушивший их города Дою и Астерусию.
 Эак (основатель династии Эаклидов). По Евгемеру, на Панхее открыл добычу и выплавку золота.

 Панхея. Остров, выдуманный Евгемером.

Примечания 

Иран и Индия в древнегреческой мифологии